Заруба:
 Заруба — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Заруба, Игорь Иванович — ведущий научный сотрудник Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, доктор технических наук, профессор.
 Заруба, Радек — чешский гребец-байдарочник.
 Заруба, Юрий Владимирович –  украинский советский журналист, редактор, публицист, прозаик, дипломат, организатор кинопроизводства.